Lipman est un patronyme, porté notamment par : 
 Maureen Lipman, une actrice anglaise
 Michael Lipman, joueur de rugby à XV
 Michael Lipman (1943-), acteur américain
 Matthew Lipman, philosophe, pédagogue, logicien et chercheur en éducation américain
 Peter Lipman, géologue
 Yom-Tov Lipman Heller, rabbin du 
 Harry Roy, né Harry Lipman, musicien britannique
 David J. Lipman, biologiste et bioinformaticien
 Simone Weil Lipman (1920-2011), une assistante sociale juive française qui durant la Seconde Guerre mondiale travaille avec l'Œuvre de secours aux enfants (OSE) et fait partie du Réseau Garel, pour sauver des enfants Juifs,  particulièrement au camp de Rivesaltes
Patronyme juif